Це́рковь Михаи́ла Арха́нгела (Храм во имя Архистрати́га Бо́жиего Михаи́ла) — один из старейших православных храмов Тюмени, памятник архитектуры федерального значения. Располагается по адресу: ул. Ленина, 22 (на перекрёстке улиц Ленина и Тургенева).

История

Деревянное здание 

Принято считать, что церковь уже существовала в 1616 году, однако прямых доказательств этому не имеется. По-видимому, первым достоверным упоминанием о храме является Дозорная книга 1624 года, называющая в укреплённом посаде после холодной церкви Всемилостивого Спаса также церковь тёплую
во имя государева царёва и великого князя Михаила Феодоровича ангела и преподобнаго отца Михаила Малеина, да в той же церкви предел Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев, строенье мирское тюменских всяких чинов людей

В ходе разрушительного пожара а деревянная церковь сгорела, однако была вновь отстроена и а сгорела повторно (одновременно со Спасской и Знаменской церквями).

Каменный храм 
а архиепископ Тобольский и Сибирский Варлаам (Петров) дал разрешение на строительство каменного храма с прежним названием «на удобном месте, где по плану назначено будет». а тёплый храм в честь архистратига Михаила в одноэтажном исполнении был освящён. Однако в процессе строительства возникла идея строить здание двухэтажным. Второй этаж (холодный) с приделом во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна освящён только спустя 43 года, а.

а был освящён одноэтажный северный придел во имя Симеона Верхотурского, спроектированный Богданом Цинке.

Послереволюционный период

Современное состояние

Архитектура

Духовенство 

 Настоятель храма - протоиерей Николай Егоров
 Иерей Михаил Юмачиков

Затянувшийся срок возведения церкви привёл к тому, что первый этаж строился в стиле сибирского барокко, а второй отразил период господства ампира.

Стенопись 
На стенах и своде трапезной, а также в конхе алтаря сохранились остатки стенописи XIX века. Фрески изображают библейские сцены и фигуры святых, заключённые в профилированные рамы и медальоны. Росписи выполнены в жанре академизма.

Святыни 

До революции в церкви находился подаренный в 1843 году статским советником Петром Дмитриевичем Жилиным (он был пасынком тобольского гражданского губернатора М. А. Шишкова и считался близким другом поэта П. П. Ершова) особо ценный серебряный с позолотой крест, с мощами угодников Варфоломея и Варнавы, великомучеников Спиридона и Феодора Тирона, царя Константина и Ефрема Сирина, царицы Феодоры и Анны Кашинской, весом 38 золотников.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Появились в XVII веке
Тюмень
Михаила
Тюмень